Uzzà (o Uzza) – personaggio della Bibbia
 Al-'Uzzā  – divinità femminile araba di epoca preislamica